BiH:
 Jošanica (Konjic, BiH), naselje u općini Konjicu
 Jošanica (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgradu
 Jošanica (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Jošanica Grad, pripojeno Vogošći
 Donja Jošanica, kod Vogošće
 Jošanica (Zvornik, BiH)

Crna Gora:
 Jošanica (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevici

Srbija:
 Jošanica (Sokobanja, Srbija)
 Jošanica (Žagubica, Srbija)

Ostalo:
 Jošanica (rijeka u Srbiji)